«Jingle Bells» — одна из наиболее известных песен США.

Изначально была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году ко Дню благодарения и назвалась «One Horse Open Sleigh», но с течением времени стала восприниматься как рождественская.
Согласно информации, опубликованной на портале History.com, Jingle Bells была первой песней, которая прозвучала из космоса в 1965 году.

Тексты песен

В России 
До 1946 года русский текст песни написали Татьяна Сикорская и Самуил Болотин, исполнил дуэт Л. Лядовой и Н. Пантелеевой).

Мелодию рождественской песни использовал Д. Д. Шостакович в музыке к спектаклю «Король Лир» (op. 58a; 1940), перетекстовав её как «Песню шута» («Тот, кто решился по кускам страну свою раздать»). Также песня использована в музыке Шостаковича к одноимённому фильму (op. 137; 1970).

Медиафайлы

Примечания 

Песни по алфавиту
Рождественские песни
1857 год в музыке
Песни 1857 года
Музыкальные мемы